La famille Beaumont est originaire de Normandie. Plusieurs de ses membres prénommés Galéran ont laissé une trace importante dans l'Histoire :

 Galéran IV de Meulan (1104 – 1166), comte de Meulan et  comte de Worcester ;
 Galéran de Beaumont (1153 – 1204),  comte de Warwick ;
 Galéran V de Meulan († 1191), co-comte de Meulan, fils de Robert II de Meulan.

Voir aussi 
 Famille de Beaumont : Article sur les membres de la famille Beaumont.